Brad Hall (ur. 1958) – amerykański aktor, komik i scenarzysta
 Brad Hall (ur. 1990) – brytyjski bobsleista, olimpijczyk